Izrael – państwo w Azji
 starożytny Izrael – królestwo izraelskie w starożytności
 Ziemia Izraela – kraina geograficzna zaświadczona w Biblii
 Żydzi – tzw. naród Izraela (am Jisrael)
 Bnej Israel – Żydzi indyjscy
 Izrael – imię męskie
imię patriarchy Jakuba
 Izrael – cesarz Etiopii
 Izrael – gramatyk i duchowny działający w X wieku
 Izrael (1832-1894) – rosyjski biskup prawosławny
 Izrael – polski zespół muzyczny